Stuckenbruck ist der Familienname folgender Personen:

 Loren T. Stuckenbruck (* 1960), deutscher Neutestamentler
 Paul Stuckenbruck (1868–1947), deutscher Bildhauer